Ecaterina Teodoroiu se poate referi la:

Oameni
Ecaterina Teodoroiu, un sublocotenent român

Filme
Ecaterina Teodoroiu (film din 1921) 
Ecaterina Teodoroiu (film din 1930) 
Ecaterina Teodoroiu (film din 1978)